Amas d'Hercule peut faire référence à :

 amas d'Hercule (Messier 13), un amas globulaire ;
 amas d'Hercule (Abell 2151), un amas de galaxies.

Voir aussi 
Superamas d'Hercule, un superamas de galaxies membre du Grand Mur et contenant l'amas de galaxies d'Hercule